De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1972 bij de mannen werden voor de 71e keer gehouden. De Spanjaard Andrés Gimeno won het toernooi door in de finale de Fransman Patrick Proisy met 4-6, 6-3, 6-1 en 6-1 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

Tennis in 1972
Roland Garros